Hoeller steht für:

 Höller, deutscher Familienname
 Villa Hoeller, Villa im Bonner Ortsteil Bonn-Castell